Northridge High School kan verwijzen naar Amerikaanse high schools:

 Northridge High School (Alabama) in Tuscaloosa, Alabama
 Northridge High School (Colorado) in Greeley, Colorado
 Northridge High School (Indiana) in Middlebury, Indiana
 Northridge High School (Dayton, Ohio) in Dayton (Ohio)
 Northridge High School (Johnstown, Ohio) in Johnstown (Ohio)
 Northridge High School (Utah) in Layton, Utah
 Northridge Academy High School in Los Angeles, California

Zie ook 
 Northridge Local School District, een scholendistrict in Dayton, Ohio